Fort Davis ist der Name dreier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Fort Davis (Alabama), eine Ortschaft im Macon County, im US-Bundesstaat Alabama
 Fort Davis (District of Columbia), in Washington, District of Columbia
 Fort Davis (Texas), eine Ortschaft im Jeff Davis County, im US-Bundesstaat Texas